Aloe bezeichnet

 Arten der Gattung Aloen
 die aus dem Blattsaft verschiedener Aloe-Arten gewonnene Arzneidroge Aloe, siehe Echte Aloe#„Curaçao-Aloe“ und Aloe ferox#Verwendung
 das Aloeholz, siehe Adlerholzbaum

Aloe ist der Familienname folgender Personen:

 Kevin Aloe  (* 1995), estnischer Fußballspieler 
 Max De Aloe (* 1968), italienischer Jazzmusiker